Le K8L est un nom de code interne chez AMD, qui désigne les K8 basse consommation.
Le « L » signifie « low-power ».

Pendant longtemps, tout le monde (y compris la presse) croyait qu'il s'agissait du nom de l'architecture succédant au K8.

Cependant, une interview vidéo de Giuseppe Amato (Technical Director, Sales and Marketing EMEA de AMD) dit clairement que le nom de code de la nouvelle architecture est K10, et que le K8L est une version basse consommation du K8.

Liens externes 
  Interview vidéo de Giuseppe Amato (Technical Director, Sales and Marketing EMEA de AMD) 
  Article de The Inquirer, qui rapporte les propos de Giuseppe Amato (Technical Director, Sales and Marketing EMEA de AMD) 

K8L